Stanovnici grada
 Građani (pravo), pravni pojam
 Građani (crnomorsko pleme), jedno od pet crnogorskih plemena u Riječkoj nahiji.
 Građani (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje, Crna Gora